73-й пехотный Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.

Формирование и кампании полка 

Сформирован на Кавказе 17 апреля 1856 г., в составе 5 батальонов, из 1, 2, 3, 4 и 5-го Черноморских линейных батальонов, под названием Крымский пехотный полк. 5-й Черноморский линейный батальон, сформированный в 1842 г. из Нашебургского пехотного полка, передал в Крымский полк следующие знаки отличия: Георгиевское знамя с надписью: «За оборону крепости Баязет 20 и 21 июня 1829 г.» и серебряные трубы с надписью: «Нашебургского полка 1814 г. августа 30 в воздаяние отличных подвигов против французских войск».

С первых дней своего существования Крымский полк принял деятельное участие в тяжёлой борьбе с горцами на Черноморской береговой линии. 23 апреля 1857 г. 3 батальона перешли Кубань и в течение трёх лет работали на постройке Адагумской укреплённой линии. Последующие 4 года прошли для полка в многочисленных экспедициях и стычках с горцами, закончившихся полным покорением Западного Кавказа. Боевая служба Крымцев на Кавказе была отличена пожалованием всему полку знаков на шапки с надписью: «За отличие при покорении Западного Кавказа в 1864 г.»

25 марта 1864 г. к названию полка был присоединён № 73 и полк приведён в следующем году в 4-батальонный состав. 1 апреля 1866 г. сын Главнокомандующего Кавказской армией, великий князь Александр Михайлович, был назначен шефом, и полку присвоено название 73-го пехотного Крымского Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полка.

1 августа 1874 г. от Крымского полка был отделён один батальон, пошедший на формирование 162-го пехотного Ахалцыхского полка.

Перед началом русско-турецкой войны 1877—1878 гг. полк был мобилизован и назначен в состав Эриванского отряда. Простояв в Эривани до начала военных действий, крымцы 18 апреля перешли границу и заняли Баязет. Оставив 2 роты в Баязете, полк двинулся в Армению и доблестно участвовал 4 и 9 июня в боях при Драм-Даге и с. Даяр. Отступив затем на выручку осажденного Баязета, Крымцы совершили тяжёлый поход и после упорного сражения 28 июня с 13-тысячным корпусом освободили гарнизон. Охраняя затем границу Эриванской губернии от вторжения турок, крымцы участвовали 23 и 28 октября во взятии укреплённой позиции у Деве-Бойну и в неудачном штурме Эрзерума. За мужество и храбрость, оказанные в турецкую войну, полку был пожалован 13 октября 1878 г. «поход за военное отличие» и добавлена надпись на Георгиевское знамя: «За дела 4 и 9 июня и освобождение Баязета 28 июня 1877 г.». 7 и 8-я роты, входившия в состав Баязетского гарнизона и геройски выдержавшие 23-дневную осаду, были награждены 13 октября 1878 г. Георгиевскими рожками с надписью: «За геройскую защиту Баязета с 6—28 июня 1877 г.».

В 1880—1881 г. 9 и 10-я роты приняли участие в Ахал-Текинской экспедиции генерала Скобелева и за штурм Геок-Тепе были награждены 9 июня 1882 г. знаками на шапки с надписью: «За взятие штурмом крепости Геок-Тепе 12 января 1881 г.».

Полковой праздник — 30 августа.

Знаки отличия 

 Полковое Георгиевское знамя с надписью: «За оборону крепости Баязет 20 и 21 июня 1829 г., за дела 4 и 9 июня и освобождение Баязета 28 июня 1877 г.»
 Знаки на головные уборы:
 в 1 и 2-м батальоне, в 11 и 12-й ротах, и 4-м батальоне с надписью: «За отличие при покорении Западного Кавказа в 1864 г.»;
 в 9 и 10-й ротах с надписью: «За отличие при покорении Западного Кавказа в 1864 г. и за взятие штурмом крепости Геок-Тепе 12 января 1881 г.»
 серебряная труба с надписью: «Нашебургскаго полка, 1814 г. августа 30 дня, в воздание отличных подвигов против французских войск»
 Георгиевские рожки с надписью: «За геройскую защиту Баязета с 6—28 июня 1877 г.», пожалованные 7 и 8-й ротам
 «Поход за военное отличие».

Знаки различия

Командиры полка 

 04.08.1856 — 07.06.1861 — полковник (с 06.12.1860 генерал-майор) князь Шаликов, Иван Осипович
07.06.1861 — хх.хх.1864 — полковник барон Фитингоф, Николай Адамович
хх.хх.1864 — хх.хх.хххх — полковник Антоневич, Пётр Станиславович
 хх.хх.хххх — 12.12.1874 — полковник Броневский, Иван Николаевич
 12.12.1874 — 28.11.1876 — полковник Лебединский, Василий Фёдорович
 04.12.1876 — 09.07.1877 — полковник Слюсаренко, Алексей Андреевич
 09.07.1877 — ? — майор Гуров, Степан Петрович
 ? — 31.01.1878 — полковник Юрковский, Евгений Корнильевич
 1878—1879 — полковник Есипов, Василий Матвеевич
 31.08.1881 — 20.08.1890 — полковник Немирович-Данченко, Андрей Афанасьевич
 27.08.1890 — 23.07.1898 — полковник Чекмарев, Константин Иванович
 23.07.1898 — 30.05.1900 — полковник Коленко, Евгений Васильевич
 04.07.1900 — 25.09.1904 — полковник Бржозовский, Владислав Раймундович
 08.10.1904 — 27.05.1908 — полковник Головинский, Иван-Михаил Станиславович
 24.06.1908 — 08.05.1912 — полковник Карлстед, Фердинанд-Александр-Владимир Александрович
 15.05.1912 — 04.06.1915 — полковник Безкровный, Александр Алексеевич
 01.07.1915 — 12.04.1917 — полковник Тимонов, Пётр Иванович
 16.04.1917 — 07.09.1917 — полковник Мантуров, Евгений Фёдорович
 07.09.1917 — ? — полковник Михайловский

Шеф полка 

 1.04.1866 — ? гг. — великий князь Александр Михайлович

Другие формирования этого имени 

 В русской армии существовал ещё другой Крымский пехотный полк, сформированный в 1803 г. Полк этот был расформирован в 1834 г., причём 1 и 2-й батальоны поступили в Тенгинский пехотный полк, а 3-й батальон был переформирован в Грузинский линейный № 12 батальон, который в 1874 г. поступил на пополнение 155-го пехотного Кубинского полка.
 Крымский конный полк. Берёт своё начало 1 марта 1784 г., когда из крымских татар были сформированы Таврические Национальные дивизионы.
 Крымская стрелковая рота, сформированная 17 апреля 1882 г. и упразднённая 24 декабря 1893 г.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Пехотные полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1856 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году